Kalinowo (gemeente)
 Kalinowo (powiat Ełcki)